Due squadre di hockey su ghiaccio hanno avuto il nome di Danville Dashers:
Danville Dashers, squadra che ha militato in Continental Hockey League dal 1981 al 1986
Danville Dashers, squadra che ha militato in Federal Hockey League dal 2011